Lerer ist der Familienname von:
 Benjamin Lerer (* 1948), israelischer Psychiater 
 Samuel Lerer (1922–2016), Holocaust-Überlebender
 Seth Lerer (* 1955), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Shifra Lerer (1915–2011), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Lehrer (Begriffsklärung)